Визуализация (от , «зрительный») — создание зрительного образа:

 Визуализация — общее название приёмов представления числовой информации или физического явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.
 Визуализация — один из методов тантры.
 Визуализация — результат и процесс формирования визуального представления целевого психологического образа.